Hoboken peut faire référence à :

Patronyme 
 Anthony van Hoboken (1887-1983), musicologue néerlandais

Toponyme

Belgique 
 Hoboken, un district de la ville belge d'Anvers
 Société Générale Métallurgique de Hoboken

États-Unis 
 Hoboken, une ville américaine de l'État du New Jersey
 Hoboken, une ville américaine de l'État de Géorgie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme